Osoby o tym nazwisku:
 Franz Volkmer – niemiecki nauczyciel, historyk
 Harold Volkmer – amerykański polityk